68 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 68 Dywizja Piechoty (III Rzesza)